Такмичење у скоку удаљ у мушкој конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2019. у Дохи Катар одржана је 27. и 28. септембра на стадиону Khalifa International Stadium.

Титулу светског првака из Лондона 2019. бранио је Луво Мањонга из Јужноафричке Републике .

Земље учеснице 
Учествовала су 27 такмичара из 17 земаља.

  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (2)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)

Освајачи медаља

Рекорди 
26. септембар 2019.

Најбољи резултати у 2019. години 
Десет најбољих атлетичара сезоне у скоку удаљ пре првенства (27. септембар 2019) заузимало следећи пласман.

Такмичари чија су имена подебљана учествују на СП 2019.

Квалификациона норма

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC-1)

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 27. септембра 2019. године у 16:30 по локалном времену. У квалификацијама су 27 такмичара били подељени у две групе. Квалификациона норма за финале износила је 8,15 метара (КВ), коју је прескочио 1 такмичар, а осталих 9 у финале се пласирало на основу постигнутог резултата (кв).,,

{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
! Поз. !! Група !! Атлетичар !! Земља !!  !! style="border-right:double" |  !! 1  !! 2 !! 3 !! Резултат !! Нап.
|-style="background:#cfc;"
| 1. || А || style="text-align:left" | Хуан Мигуел Ечеварија || style="text-align:left" |  || 8,68 || style="border-right:double" | 8,65 || 8,40 ||  ||  || 8,40 || КВ
|-style="background:#dfd;"
| 2. || Б || style="text-align:left" | Џеф Хендерсон || style="text-align:left" |  || 8,52 || style="border-right:double" | 8,38 || 7,78 || 7,78 || 8,12 || 8,12 || кв
|-style="background:#dfd;"
| 3. || А || style="text-align:left" | Јуки Хашиока || style="text-align:left" |  || 8,32 || style="border-right:double" | 8,32 || 7,64 || 8,07 || − || 8,07 || кв
|-style="background:#dfd;"
| 4. || А || style="text-align:left" | Стефин Макартер || style="text-align:left" |  || 8,25 || style="border-right:double" | 8,25 || 7,84 || 8,04 || − || 8,04 || кв
|-style="background:#dfd;"
| 5. || Б || style="text-align:left" | Рушвал Самаи || style="text-align:left" |  || 8,49 || style="border-right:double" | 8,21 || 6,49 || 7,93 || 8,01 || 8,01 || кв
|-style="background:#dfd;"
| 6. || Б || style="text-align:left" | Еусебио Касерес || style="text-align:left" |  || 8,37 || style="border-right:double" | 8,19 || 7,79 || 8,01 || − || 8,01 || кв
|-style="background:#dfd;"
| 7. || А || style="text-align:left" | Милтијадис Тентоглу || style="text-align:left" |  || 8,38 || style="border-right:double" | 8,38 || 7,62 || 7,67 || 8,00 || 8,00 || кв
|-style="background:#dfd;"
| 8. || Б || style="text-align:left" | Шотаро Широјама || style="text-align:left" |  || 8,40 || style="border-right:double" | 8,40 || 7,94 || 7,64 || x || 7,94 || кв
|-style="background:#dfd;"
| 9. || Б || style="text-align:left" | Тобиас Монтлер ||style="text-align:left"|  || 8,22 || style="border-right:double" | 8,22 || 7,92 || 7,84 || x || 7,92 || кв
|-style="background:#dfd;"
| 10. || А || style="text-align:left" | Луво Мањонга || style="text-align:left" |  || 8,65 || style="border-right:double" |  8,37 || 7,87 || 7,91 || 7,90 || 7,91 || кв
|-style="background:#dfd;"
| 11. || Б || style="text-align:left" | Ванг Ђанан || style="text-align:left" |  || 8,47 || style="border-right:double" | 8,18 || 7,73 || 7,89 || 7,81 || 7,89 || кв
|-style="background:#dfd;"
| 12. || Б || style="text-align:left" | Таџеј Гејл || style="text-align:left" |  || 8,32 || style="border-right:double" | 8,32 || 7,81 || x || 7,89 || 7,89 || кв
|-
| 13. || А || style="text-align:left" | Хенри Фрејн || style="text-align:left" |  || 8,34 || style="border-right:double" |  8,19 || x || 7,76 || 7,86 || 7,86 ||
|-
| 14. || Б || style="text-align:left" | Јаогуанг Џанг || style="text-align:left" |  || 8,29 || style="border-right:double" | 8,25 || 7,82 || 7,77 || 7,64 || 7,82 ||
|-
| 15. || Б || style="text-align:left" | Дарси Ропер || style="text-align:left" |  || 8,13 || style="border-right:double" | 8,13 || 7,76 || 7,82 || 7,73 || 7,82 ||
|-
| 16. || А || style="text-align:left" | Хуанг Чангџоу || style="text-align:left" |  || 8,28 || style="border-right:double" | 8,24 || 7,81 || 7,72 || 7,68 || 7,81 ||
|-
| 17. || А || style="text-align:left" | Andwuelle Wright || style="text-align:left" |  || 8,25 || style="border-right:double" | 8,25 || x || 7,76 || 7,76 || 7,76 ||
|-
| 18. || Б || style="text-align:left" | Хибики Цуха || style="text-align:left" |  || 8,23 || style="border-right:double" | 8,23 || 7,56 || 7,56 || 7,72 || 7,72 ||
|-
| 19. || А || style="text-align:left" | Ектор Сантос || style="text-align:left" |  || 8,19 || style="border-right:double" | 8,19 || 7,69 || 7,69 || 7,54 || 7,69 ||
|-
| 20. || Б || style="text-align:left" | Емилијано Ласа || style="text-align:left" |  ||8,26 || style="border-right:double" | 8,13 || 7,64 || 7,61 || 7,66 || 7,66 || 
|-
| 21. || А || style="text-align:left" | Трумаине Џеферсон || style="text-align:left" |  || 8,18 || style="border-right:double" | 8,18 || x || 7,54 || 7,63 || 7,63 ||
|-
| 22. || Б || style="text-align:left" | М.Сришанкар || style="text-align:left" |  || 8,20 || style="border-right:double" | 8,00 || 7,52 || 7,62 || x || 7,62 ||
|-
| 23. || А || style="text-align:left" | Емануел Арчибалд || style="text-align:left" |  || 8,12 || style="border-right:double" | 8,12 || 7,35 || 7,40 || 7,56 || 7,56 ||
|- 
| 24. || А || style="text-align:left" | Хенри Смит || style="text-align:left" |  || 8,06 || style="border-right:double" | 8,06 || 7,37 || 7,48 || 7,50 || 7,50 ||
|-
| 25. || Б || style="text-align:left" | Тајрон Смит ||style="text-align:left"|  || 8,34 || style="border-right:double" | 7,96 || 7,45 || 7,40 || 7,49 || 7,49 ||
|-
| 26. || Б || style="text-align:left" | Јахја Бераба || style="text-align:left" |  || 8,40 || style="border-right:double" | 8,18 || x || 7,37 || 7,29 || 7,37' ||
|-
|  || А || style="text-align:left" | Ђија-Сјинг Лин ||style="text-align:left"|  || 8,14 || style="border-right:double" | 8,14 || x || x || x ||  ||
|}Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља.''

Финале 
Такмичење је одржано 28. септембра 2019. године у 20:40 по локалном времену.,,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2019.
 Резултати скока у даљ на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици на отвореном 2019.
Скок удаљ на Светском првенству у атлетици на отвореном